Die COVID-19-Pandemie in Lesotho tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Die COVID-19-Pandemie trat in Lesotho lange nicht in Erscheinung. Das Land war ab dem 30. April der einzige Staat ohne bestätigten COVID-19-Fall in Afrika. Am 13. Mai wurde der erste Fall gemeldet.

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat die Regierung die Landesgrenze zu Südafrika bereits Mitte März 2020 geschlossen.

Obwohl bis zum 24. März noch kein Fall von COVID-19 bekannt war, erklärte Premierminister Thomas Thabane bereits am 18. März den nationalen Notstand. Die Schulen blieben in der Folge bis mindestens zum 17. April geschlossen. Jedoch wurde eine Fortsetzung der Schulmahlzeiten erlaubt. Einreisende werden an der Grenze auf Fieber getestet und müssen eine 14-tägige Quarantäne in einem der neueingerichteten Zentren absolvieren, wenn sie aus von COVID-19 betroffenen Ländern kommen. Bereits am 23. März hatte Südafrika sieben der 13 Grenzübergänge geschlossen Gefängnisbesuche werden eingeschränkt, neue Gefangene ebenfalls getestet. Thabane appellierte an die Bevölkerung, große Menschenansammlungen, etwa bei Beerdigungen, zu vermeiden. Arbeitgeber forderte er auf, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Tourismusindustrie berichtete von einer großen Zahl von Stornierungen. Premierminister Thomas Thabane kündigte eine dreiwöchige Ausgangssperre ab dem 29. März um Mitternacht an. Vom 1. bis 21. April 2020 galt damit eine „totale“ Ausgangssperre; nur für lebensnotwendige Einkäufe und ärztliche Behandlungen durfte das Haus verlassen werden. Polizisten gingen mit Schlagwaffen gegen Personen vor, die die Ausgangssperre missachteten.

Bis zum 16. April wurden in Lesotho weiterhin keine Fälle gemeldet. Dem Land fehlen jedoch auch Fähigkeiten und Kapazitäten für Virustests. Seit dem 15. April 2020 schickt Lesotho seine Proben zum Testen an das südafrikanische National Institute for Communicable Diseases. Es wurde erwartet, dass es jeweils ungefähr drei Tage dauern würde, bis die Ergebnisse vorliegen. Am 22. April wurde die Ausgangssperre um 14 Tage verlängert.

Am 11. Mai wurde bekanntgegeben, dass bis dahin 48 Verdachtsfälle negativ auf das Virus getestet worden waren. Am 13. Mai wurde der erste Fall gemeldet, kurz nach den ersten Lockerungen. Am 23. Mai 2020 gab es zwei Fälle.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Lesotho wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite Worldometers: Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Lesotho
Geschichte (Lesotho)
Gesundheit (Lesotho)